Примера А Уругвая по футболу 1917 года — 17-й по счёту турнир. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1917
1917 год в футболе
1910-е годы в Уругвае